Государственными символами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Нагорно-Карабахской Республики.

Флаг 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных и равных по длине полос. По правой стороне полотнища расположен белый пятизубчатый ступенчатый ковровый узор. Узор занимает одну треть флага. Соотношение сторон флага — 1:2. Флаг принят 2 июня 1992 года.

Символика цветов следующая: красный — непрекращающаяся борьба армянского народа за существование, христианскую веру, независимость и свободу, синий — воля армянского народа жить под мирным небом, оранжевый солидарность и трудолюбие армянского народа.

Герб 

Герб представляет собой изображение орла с распростёртыми крыльями, над головой которого расположена корона династии Арташесидов. На груди орла — щит, разделённый на две части: в верхней — панорама горы Большой Кирс, высочайшей точки Карабахского хребта, в нижней — вертикальное изображение флага НКР.

В центре щита изображен монумент «Мы — наши горы» в Степанакерте (Ханкенди), столице непризнанной НКР. Орёл держит плоды земледелия: пшеницу, виноград и шелковицу. Орла окружает золотая лента с надписью чёрными буквами на армянском языке «Нагорно-Карабахская Республика — Арцах» ().

Гимн 

«Свободный и независимый Арцах» — государственный гимн Республики Арцах. Принят решением Верховного Совета республики 17 ноября 1992 года. Гимн стал одним из официальных государственных символов Республики Арцах. Государственный гимн является символом независимой государственности Нагорно-Карабахской Республики.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Государственные символы Нагорно-Карабахской Республики